

Biografia
Iniziò la sua carriera ecclesiastica come cappellano della Cappella Palatina a Palermo e fu anche vicario generale di quella arcidiocesi.

Su proposta del re Filippo III fu eletto vescovo di Patti e consacrato a Roma il 25 gennaio 1654. A Patti si adoperò per il bene dei fedeli e dei chierici dando stabilità al Seminario diocesano con atto di fondazione del 16 dicembre 1656, rivendicando i diritti del vescovo nell'elezione dei canonici del Capitolo della Cattedrale, vigilando nell'applicazione dei decreti del Concilio di Trento.

Nel 1656 fu trasferito all'arcidiocesi di Monreale che governò fino al 14 maggio 1668 anno in cui fu nominato arcivescovo di Valencia. Prima di partire dalla Sicilia per la nuova sede, distribuì ai poveri quanto possedeva, dando chiara testimonianza di carità sincera.

Morì a Valencia il 26 luglio 1676.

Genealogia episcopale e successione apostolica 
La genealogia episcopale è:
 Arcivescovo Filippo Archinto
 Papa Pio IV
 Cardinale Giovanni Antonio Serbelloni
 Cardinale Carlo Borromeo
 Cardinale Gabriele Paleotti
 Cardinale Ludovico de Torres
 Cardinale Guido Bentivoglio
 Cardinale Bernardino Spada
 Vescovo Ludovico Alfonso de Los Cameros

La successione apostolica è:
 Arcivescovo José Sanchis y Ferrandis, O. de M. (1672)

Bibliografia
 N. Giardina, Patti e la cronaca del suo vescovato, Siena 1888, pp. 156–158.
 M. Del Giudice, Descrizione del real tempio e monasterio di Santa Maria Nuova di Monreale. Vite de' suoi arcivescovi, abbati e signori. Col sommario dei privilegj della detta santa chiesa di Gio. Luigi Lello. Ristampata d'ordine dell'illustr. e reverend. monsignore arcivescovo abbate don Giovanni Ruano ..., Palermo, nella stamperia d'Agostino Epiro, 1702, pp. 110–114.

Collegamenti esterni 
 
 https://historiadealcaladelosgazules.blogspot.com.es/2017/06/notas-genealogicas-sobre-dos-alcalainos.html (Biografia documentata - Parte I)
 https://historiadealcaladelosgazules.blogspot.it/2017/06/notas-genealogicas-sobre-dos-alcalainos_16.html?showComment=1510131524544#c7534071515078379212.html (Biografia documentata - Parte II)

Vescovi e arcivescovi di Valencia
Vescovi di Patti
Arcivescovi di Monreale